Анто́нио де Ни́грис Гваха́рдо (; 1 апреля 1978, Монтеррей, Мексика — 16 ноября 2009, Лариса, Греция) — мексиканский футболист, нападающий. 

Скончался от острого инфаркта миокарда.

Личная жизнь 
У Антонио была жена и на момент смерти игрока — 5-летняя дочь Миранда. Кроме того, младший брат Антонио, Альдо де Нигрис (род. в 1983), выступает в «Монтеррее», а с 2010 года — и за сборную Мексики. Старший брат, Альфонсо «Пончо» де Нигрис (род. в 1976) — известный в Мексике актёр и модель.

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Полидепортиво»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки сборной Мексики по футболу